Pikku Haukijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pikku Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741826-171622), sjö i Gällivare kommun, 
Pikku Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744536-171795), sjö i Gällivare kommun, 
Pikku Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748802-176193), sjö i Gällivare kommun,  (4,97 ha)

Se även
Haukijärvi,  (3,59 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn